Села:
 Лебединка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Лебединка — Кіровоградська область, Голованівський район

Річки:
 Лебединка — річка в Смілянському районі Черкаської області